John Martin (cantant) (nascut el 1980), cantant suec
 John Martin (pintor) (1789–1854), artista anglès
 John Martin (tirador) (1868–1951). Tirador britànic i medallista olímpic